Herrarnas bobåkning i vinter-OS 2006 ägde rum i Cesana Pariol i Turin, Italien mellan 18 och 19 februari 2006.

Medaljörer

Resultat

Referenser 

Bob vid olympiska vinterspelen 2006